Ко́мов — фамилия.

Известные носители:
 Комов, Александр Тимофеевич (род. 1946) — учёный, доктор технических наук, профессор.
 Комов, Василий Александрович (1929—2002) — директор Тюменского филиала Научно-Исследовательского института авиационной техники.
 Комов, Иван Михайлович (1750—1790) — русский учёный, агроном.
 Комов, Илья Олегович (род. 1965) — российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2012). Сын О. К. Комова.
  (1936-2014) — белорусский кинооператор мультипликационных и художественных фильмов киностудии Беларусьфильм.
 Комов, Николай Васильевич (род. 1939) — российский учёный, академик РАСХН, действительный член (академик) Международной академии информатизации, доктор экономических наук, профессор.
 Комов, Олег Константинович (1932—1994) — скульптор, график, народный художник СССР (1987), действительный член Академии художеств СССР (1988), профессор.
 Комов, Фёдор Александрович (1923—2001) — командир отделения связи в годы Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Геннадий Комов — персонаж цикла романов, посвящённых миру Полудня братьев Стругацких.
 Комова
 Комово